Chawla ist der Familienname folgender Personen:

 Juhi Chawla (* 1967), indisches Model und Schauspielerin
 Kalpana Chawla (1961–2003), indisch-amerikanische Astronautin
 Tanja Chawla (* 1976), deutsche Volkswirtschaftlerin und Gewerkschafterin